37-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 25 — 26 января 1936 года в Осло (Норвегия). Чемпионат в этом сезоне проводился на дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 3000 метров — 5000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 26 конькобежцев из 5 стран. В турнире приняли участие спортсмены Японии и США. Чемпионом Европы стал норвежский скороход Ивар Баллангруд, призёрами — норвежцы Шарль Матисен и Харри Харальдсен.

Результаты 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NF = не закончил дистанцию

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1936 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Январь 1936 года
Чемпионаты Европы в 1936 году
Чемпионаты Европы в Норвегии